Countdown (Nederland), Nederlands muziektelevisieprogramma
 Cijfers en Letters, spelshow, in Groot-Brittannië uitgezonden als Countdown
 Star Trek: Countdown, 4 stripalbums die een prequel vormen op de film Star Trek uit 2009
 Countdown (Australië), The MuchMusic Top 30 Countdown, Australisch muziektelevisieprogramma
 Countdown (Canada), Canadees muziekprogramma op televisiezender MuchMusic
 Countdown (1968), Amerikaanse film van Robert Altman
 Countdown (2019), Amerikaanse film van Justin Dec
 Countdown (televisieserie), Amerikaanse televisieserie uit 2006
 Countdown (boek), een boek van Amitav Ghosh
 Countdown (serie), een boekenserie voor jonge volwassenen van Daniel Parker
 Countdown (Polystyle Publications), een Brits stripblad gericht op jongens uit de vroege jaren 70 van de 20e eeuw
 Countdown (supermarkt), supermarktketen uit Nieuw-Zeeland
 Countdown (2004), Russische actiefilm van Yevgeny Lavrentyev
 Countdown (band), een metalband
 Countdown (computerspel), computerspel van Access Software uit de vroege uit de vroege jaren 90 van de 20e eeuw
 Countdown (Star Trek), aflevering van Star Trek: Enterprise
 Countdown (Transformers), een personage in het Transformers universum
 Countdown (G.I. Joe), personage uit het G.I. Joe-universum
 Countdown (Beyoncé), een single van Beyoncé Knowles